Верещагины - древний русский дворянский род.

В древнем дворянстве утверждены Герольдией две ветви Верещагиных: 

 Происходящая от испомещенного (1628) Михаила Ивановича Верещагина и записанная в VI часть родословной книги Курской губернии; 
 Потомки Василия и Григория Степановичей Верещагиных (1660) и записанная в VI часть родословных книг Воронежской и Тульской губерний.

По определению дворянского собрания ( 20 ноября 1795), утверждённому указом Правительствующего Сената Герольдии  (20 января 1849, за № 71) внесены в дворянскую родословную книгу Верещагин Василий Матвеевич — премьер-майор, его сыновья Алексей и Василий, внуки: Николай, Василий, Михаил, Сергей и Наталья Васильевичи.

В архивном фонде Череповецкой уездной земской управы Верещагины значатся в списках дворян (потомственных и личных), имевших право участвовать в съезде мелких землевладельцев и избираться в земское собрание, а также уездными земскими гласными по Череповецкому уезду (1890—1891).

Происхождение фамилии 
Фамилия образована от прозвища Верещага. Так в старину называли говоруна, а также ворчуна или бранчивого, сварливого человека. Можно предположить, что родоначальник Верещагиных был говоруном, балагуром или просто не сдержанным в речах и эмоциях человеком, за что и получил своё прозвание. Более древние значение прозвища Верещага - Врещъ Ага. Слово Врещъ в древности означало время. На сегодняшний день сохранилось как обозначение времени в болгарском языке. Слово врещъ (время) сохранилось в украинском языке в словах нарешті  (укр.) - наконец-то (рус.) и врешті-решт (укр.) -  в конце концов (рус.). Слово Ага имело два значения: старейшина и надсмотрщик. Позже осталось в некоторых языках в виде уважительной слова приставки господин. Первоначальное значение прозвища Верещага - Старейшина Времени, Надсмотрщик Времени, то есть Хранитель Времени. Этим прозвищем называли древних жрецов старащ непреклорнных на некоторых святилищах пращуров.

В Смоленском госархиве есть запись, что дворянский род Верещагиных пощёл в России от польского дворянина Верещаки, во времена владения Речью Посполитой землями, вошедшими позднее в Российскую Смоленскую губернию и оставшиеся на этой земле польские дворяне Верещаки автоматически перешли в Российское подданство и изменили свою фамилию на русский манер - Верещагины... Последний "настоящий" дворянин Владимир Семёнович Верещагин был расстрелян в 1937 году, просто за то, что был дворянином... Реабилитирован сразу после ВОВ...

История рода 
По опричнине казнён сотник Пётр Верещагин (1570). Опричником Ивана Грозного числился Иван Никитич Верещагин (1573). Никита Никитич по прозванию Басёнок государев дьяк (1581), был на съезде с Литовскими послами. 

Иван и Товлей (Тафей) Юрьевичи и Григорий получили грамоты Сигизмунда III на поместья и вотчины в Смоленском уезде (1610). Тафей Юрьевич убит при осаде Смоленска (1634), его жена Настасья была в польском плену (1613). Лукьян Верещагин послан для науки в Венецию (1698).

Трое представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Сибирский дворянский род Верещагиных 
Сибирские Верещагины возведены в дворянство в Тобольской губернии за общественно-полезную деятельность в XIX веке. Состояли на общественных и государственных должностях, купечестве. До начала XX века некоторые представители дворян Верещагиных проживали в городе Таре.

Описание герба 

Герб надворного советника Михаила Гавриловича Верещагина: в лазоревом щите два серебряных, накрест положенных меча (польский герб Пелец), сопровождаемых в главе золотым крестом.

Щит украшен дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: две руки в лазоревом одеянии, держащие золотой крест. Намёт лазоревый с серебром.

Герб внесён в Часть 3 № 31. Сборника дипломных гербов Российского дворянства не внесённых в ОГДР.

Известные представители 

 Верещагин Григорий — стряпчий Земского приказа (1655).
 Верещагин Иван Васильевич — дьяк (1692), потомство его внесено в родословную книгу Тульской губернии.
 Верещагин Иван Андрианович — стольник Петра I Алексеевича.

Череповецкий дворянский род Верещагиных 
В ревизской сказке Череповецкого уезда Новгородской губернии (1834-1836) во владении отставного полковника и кавалера Алексея, титулярного советника Василия и дочери коллежского асессора девицы Натальи Васильевой Верещагиных значатся: 349 душ дворовых людей мужского пола и 374 души женского пола в селах — Любец, Ольхово, деревнях — Пертовка, Вичалово, Раменье, Урывково, Семенково, Пулово, Ольхово, Горлово.

Для хранения запасов хлеба они начинают строить (1837) в Череповце «магазейну», так как хозяйства, находившиеся в их владении, в основном занимались выращиванием зерновых культур.

Согласно ревизской сказке (1861) Василий Верещагин владел: деревней Пертовка Любецкой волости в составе 21 двора, где проживало 70 душ крестьян мужского пола и 74 женского пола, в селе Ольхово (центр волостного правления) — 21 двором, где проживало 58 душ крестьян мужского пола и 63 женского пола, деревней Горлово в составе 5 дворов, где проживало 19 душ крестьян мужского пола и 13 душ — женского пола, деревней Ольхово в составе 9 дворов, где проживало 19 душ крестьян мужского пола и 17 душ — женского пола. 

Брат художника В. В. Верещагина, череповецкий помещик, коллежский регистратор Михаил Васильевич Верещагин подал документы на постройку в Череповце деревянного дома на каменном буте (1876). 

В семье Череповецкого уездного предводителя дворянства (1842-1844) В.В. Верещагина родилось 11 детей, но четверо из них умерло в детском возрасте.  И, если про Сергея Васильевича, адъютанта Скобелева во время Русско-Турецкой войны, ещё вспоминают, то остальные дети (Михаил, Алексей, Мария),  остались в тени своих знаменитых братьев.

Наиболее известные представители ветви  

 Верещагин Василий Васильевич —  художник, литератор, путешественник.
 Верещагин Николай Васильевич — российский общественный деятель, создатель новой отрасли русского  «масло- и сыроделия», инициатор крестьянского «артельного маслоделия».
 Верещагин Александр Васильевич —  писатель, генерал-лейтенант Русской армии

Персонажи 
 Верещагин — персонаж романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Сын купца, якобы автор антирусской прокламации. Казнён толпой по распоряжению градоначальника Москвы, графа Фёдора Васильевича Ростопчина. Его прототипом был Верещагин Михаил Николаевич.
 Павел Артемьевич Верещагин — персонаж фильма «Белое солнце пустыни» (актёр Павел Луспекаев).

Примечания

Литература

Ссылки 
 ДС, том III, стр.31
 Верещагины. Пертовка